Чемпионат Люксембурга по футболу 1945/1946 — 32-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1945/1946
Люксембург
Люксембург
1945 год в Люксембурге
1946 год в Люксембурге